Chakal může znamenat:

 Chakal (argentinská hudební skupina) – argentinská deathmetalová kapela
 Chakal (brazilská hudební skupina) – brazilská thrash/groovemetalová kapela
 Chakal (chilská hudební skupina) – chilská metalová kapela